Desa Mojosarirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojosarirejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 112,59), Jawa Timur, 
 Desa Mojosarirejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 112,35), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar